Kewaceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goździkowców. Obejmuje jeden rodzaj Kewa, w obrębie którego wyróżnia się 8 gatunków. Rośliny te występują w Afryce Południowej, na Madagaskarze i na Wyspie Świętej Heleny.

Morfologia 

 Pokrój Zwykle wieloletnie rośliny zielne (rzadko jednoroczne) i półkrzewy, zwykle drobne. Bywają pokryte wyraźnymi włoskami gruczołowatymi.
 Liście Zwykle skupione, równowąskie, mięsiste, na przekroju obłe, z pochwiastymi, przylegającymi do liści przylistkami. 
 Kwiaty Skupione na szypułkach w szczytowych, baldachokształtnych kwiatostanach wierzchotkowych. W pąku jest 5 listków okwiatu, ale od trzech do czterech z nich rozwija się na podobieństwo płatków. Pręcików jest od 5 (rzadko 3) do 15 (rzadko 20). Zalążnia górna powstaje z 3 do 5 owocolistków, na których znajdują się liczne zalążki. Szyjki słupka brak. Znamię jest grzebieniaste. Zarówno znamię jak i pylniki są zwykle żywo zabarwione.
 Owoce Torebka lub rozłupnia.

Systematyka 
Gatunki z należącego tu rodzaju Kewa włączane były przed 2014 rokiem do rodzaju Hypertelis w obrębie rodziny ugłastowatych (Molluginaceae). Badania molekularne wykazały, że tradycyjne ujęcie systematyczne powodowało, że rodzaj Hypertelis był bifiletyczny, a rodzina Molluginaceae polifiletyczna. Ponieważ gatunek typowy rodzaju Hypertelis – H. spergulacea poprawnie jest włączany do Molluginaceae, gatunki wyodrębnione przeniesione zostały do wyodrębnionego w 2014 rodzaju i rodziny. 

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)

 Podział rodziny
Rodzaj: Kewa Christenh. (2014)
 Kewa acida (Hook. f.) Christenh.
 Kewa angrae-pequenae (Friedrich) Christenh.
 Kewa arenicola (Sond.) Christenh.
 Kewa bowkeriana (Sond.) Christenh.
 Kewa caespitosa (Friedrich) Christenh.
 Kewa salsoloides (Burch.) Christenh.
 Kewa suffruticosa (Baker) Christenh.
 Kewa trachysperma (Adamson) Christenh.

Przypisy 

Goździkowce